Accent circonflexe, het dakvormig accent op een letter in de Franse taal
SV Circumflex, een Nederlandse studentenvereniging